Kubka ist der Familienname folgender Personen:

 František Kubka (1894–1969), tschechischer Journalist, Schriftsteller, Dichter, Übersetzer und Politiker
 Martyna Kubka (* 2001), polnische Tennisspielerin

Siehe auch:
 František Kupka
 Kupka
 Hubka
 Hupka